Абрико́сівка (до 1945 року — Онґут; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Географія

Клімат

Примітки